Neomarxismo puede hacer referencia a:
 Neomarxismo, escuela o escuelas del siglo XX que se remonta a los primeros escritos de Karl Marx antes de la influencia de Engels.
 Socialismo del siglo XXI, para la ideología política que sustenta numerosos partidos de izquierda en la actualidad.